Paulo César Arango Ambuila, (Palmira, 27 de agosto de 1984) é um futebolista colombiano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia